Rhoden kan syfta på:

 Rhoden, Diemelstadt –en tidigare stad i Diemelstadt i Hessen
 Rhoden, Osterwieck – en tidigare kommun i Osterwieck i Sachsen-Anhalt
 George Rhoden (1926–), en före detta jamaicansk friidrottare